Annibaldi ist der Name folgender Personen:

 Annibaldo Annibaldi (1220–1272), Kardinal
 Cesare Annibaldi, Philologe und Gymnasialprofessor, siehe Codex Aesinas
 Pietro Annibaldi († 1414), Kardinal
 Riccardo di Montecassino OSB (Riccardo Annibaldi; † 1262), italienischer Benediktiner, Abt von Montecassino und Kardinal der Römischen Kirche